SS3, SS 3 ou SS-3 peut renvoyer à :
 Route nationale 3 (, SS 3), une route italienne
 SS-3, un dirigeable
 China Railways SS3, un train chinois